UEFA Europa League 2016-17 var den 46. udgave af den næsthøjst rangerende europæiske klubturnering i fodbold, den ottene udgave siden relanceringen af turneringen til UEFA Europa League fra UEFA Cup. 

UEFA Europa League finalen 2017 blev spillet mellem Ajax og Manchester United ved Friends Arena i Solna, Sverige, og blev vundet af Manchester United, som vandt deres første titel.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 

|}
Notes

Anden kvalifikationsrunde
De første kample blev spillet den 14. juli, og de næste kampe blev spillet den 20. og 21. juli 2016.

|}

Noter

Tredie kvalifikationsrunde 

|}

Noter

Play-off runde 

|}

Noter

Gruppespil

Lodtrækningen til gruppespillet blev holdt den 26. august 2016 i Grimaldi Forum i Monaco. De 48 hold blev trukket i tolv grupper med fire hold med det forbehold, at hold fra samme land ikke kunne komme i samme gruppe og derved spille mod hinanden. Holdene blev seedet i fire lag baseret på deres UEFA klub koefficienter fra 2016.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Slutspil

Sekstendedelsfinaler 
Lodtrækningenblev afholdt den 12. december 2016. De første kampe spilles den 16. februar, og returkampene spilles den 23. februar 2017.

Ottendedelsfinaler 
Lodtrækningen blev afholdt 24. februar 2017. De første kampe spilles den 9. marts, og returkampene spilles den 16. marts 2017.

Kvartfinaler 
Lodtrækningen blev afholdt den 17. marts 2017. De første kampe spilles den 13. april, og returkampene spilles den 20. april 2017.

Semifinaler 
Lodtrækningen blev afholdt den 21. april 2017.  De første kampe spilles den 4. maj, og returkampene spilles den 11. maj 2017.

Finale 

Finalen blev spillet den 24. maj 2017 i Friends Arena i Solna, Sverige. "Hjemmeholdet" (af administrative årsager) blev afgjort ved en ekstra lodtrækning, der blev afholdt efter seminiale-lodtrækningen.

Statistik

Topscorere 
Kvalifikationsrunderne og play-off er ikke indkluderet i statistikken.

Referencer

Se også 
 UEFA Champions League 2016-17